Расизм в России — проявление расизма жителями России по отношению к представителям других рас или этнических групп.

Расизм является идеологической основой для насильственных акций, число жертв которых достигло пика в 716 человек в 2007 году. Правительство России утверждает, что прикладывает значительные усилия для борьбы с этим явлением, но критики считают эти усилия недостаточными.

Источники расистских представлений 

В книге «Очерки современного расизма» Виктор Шнирельман отмечает, что корни расистских установок в современной России уходят в советскую эпоху, когда, несмотря на декларируемый интернационализм, в последние десятилетия интеллектуалами уделялось много внимания этническому делению общества. Этносы воспринимались как обособленные целостности со своими самобытными культурами и языками, со своими «национальными характерами». Им приписывались строго определённые стереотипы поведения, воспринимавшиеся как свойства, имманентно (внутренняя связь) присущие любому члену этнической группы. Подобные теории бытовали не только среди интеллектуалов, представлявших различные народы СССР, использовавших их, как мощное средство защиты от всеобщей русификации, но в своих целях их эксплуатировала и власть, которой ничего не стоило обвинить целые народы в измене и депортировать их. За всем этим стояла вера в «национальный характер» с его устойчивым набором черт. Такое стало возможным в результате восприятия этноса как некого закрытого организма.

В последние советские десятилетия большую популярность в науке получила немецкая  XIX века. Она проникла в советскую теорию этноса в виде понятия «этносоциального организма». Последний шаг по реабилитации расового подхода, по мнению Шнирельмана, сделал историк Лев Гумилёв, наделивший этнос биологическим началом. Гумилёв разработал «теорию этногенеза», содержавшую представления о «плохих народах» («химерах») и «некомплиментарных» межэтнических отношениях.

Шнирельман отмечает важную роль в пропаганде расистских идей в России Владимира Авдеева, который в с 2004 года принимал участие в ряде международных конференций с участием зарубежных сторонников расистских идей.

Новый расизм 

Шнирельман и другие исследователи полагают, что расизм сегодня эволюционирует и приспосабливается к новой ситуации, поэтому возникает основание говорить о новом расизме. Новый расизм подчёркивает групповую (этническую или этнорасовую) идентичность, абсолютизируя её значение. В России именно этнический фактор был десятилетиями сопряжен с той или иной формой дискриминации, сходной с расовой. Поэтому в России имеется гораздо больше оснований говорить о связи расизма с этничностью. При этом главный акцент современными российскими расистами делается на несопоставимости различных культур. Сторонники такого подхода борются за сохранение «чистых культур» и культурной самобытности, выступают против какого-либо воздействия на них извне.

Российский историк А. Б. Давидсон в статье «Антирасистский расизм» приводит высказывание Н. Н. Лысенко, отражающее подобный взгляд на межнациональные отношения:

Русские и чеченцы, русские и азербайджанцы, русские и грузины, русские и узбеки, русские и арабы, русские и негры — нации абсолютно комплементарные (то есть совместимые). Это означает, что наши интересы всегда будут равноценные, а любое расстояние друг от друга дальше ста метров будет восприниматься как вызов.

Источником социокультурной особенности той или иной группы определяются биологические, природные свойства. По мнению российского исследователя В. С. Малахова, не имеет значения как называются эти свойства — «народный дух», «культурный тип», «менталитет», свойства «расы». Все эти обозначения выполняют ту же функцию, которую в классическом расизме выполняет «кровь» (или «гены»): они предполагают наследование социальных признаков. В качестве характерных черт современного расизма исследователи называют биологическое понимание национальной принадлежности, концепцию нации как общности «крови» и связанную с этой концепцией мифологизацию той или иной воображаемой группы в качестве особого человеческого вида. Как указывают авторы учебного пособия «Этнополитология» Ю. П. Шабаев и А. П. Садохин, в России проявления нового расизма многочисленны и стали обычным явлением: это и осквернение могил на российских кладбищах, и погромы торговцев на рынках, и убийства темнокожих студентов и гастарбайтеров. Причины эти явлений они видят в нечувствительности современного российского общества к расизму и в отсутствии верно выстроенной региональной этнополитики.

Историк В. А. Тишков рассматривает в качестве варианта расовой нетерпимости широко распространившийся в средствах массовой информации и на бытовом уровне стереотип о «лицах кавказской национальности» как криминальных элементах и нежелательных чужаках. Директор Московского бюро по правам человека Александр Брод отметил, что, согласно опросам, ксенофобия распространена среди 50 % населения Российской Федерации. Среди правозащитников и близких к ним экспертов термин «расизм» фактически становится синонимом термина «ксенофобия».

В русском национализме 
Социолог Н. А. Митрохин отмечает наличие в среде русских националистов в СССР расистского мифа о русском государстве, суть которого состояла в том, что СССР — наследник Российской империи, государства, якобы созданного этническими русскими для этнических русских. Митрохин указывает, что этот миф прямо противоречил не только историческим фактам, но и принципам существования Российской империи.

В статье «Мифы современного расизма в РФ» В. А. Шнирельман пишет, что часть русских националистов после распада СССР и связанных с этим проблем предложили в качестве их решения возрождение русского имперского сознания. Некоторые из них обращаются при этом к примордиалистским мифам, основанным «не столько на достижениях науки, сколько на текстах поддельной „Велесовой книги“, созданной в среде русской эмиграции в начале 1950-х годов». Опираясь на некоторые современные теории, связанные с разработкой индоевропейской проблемы, они создали антинаучные концепции, фактически отождествляющие праиндоевропейцев со славяно-русами. Писатель Владимир Чивилихин отождествлял «варягов-русь» со славянами «и настаивал на возникновении славянской государственности задолго до Киевской Руси». Кроме этого, большую роль в возникновении русского расистского мифа сыграл ряд методологических ошибок бывшего директора Института археологии АН СССР академика Б. А. Рыбакова и теория О. Н. Трубачева о близком родстве и теснейших контактах между славянами и индоариями в Северном Причерноморье, а также миф об «Арктической прародине» индолога Н. Р. Гусевой.

Шнирельман отмечает, что основную роль в выработке и распространении неонацистской идеологии на основе указанных теорий выполняют «умелые интерпретаторы, простым доступным языком излагающие теории специалистов, манипулируя их идеями в нужном ключе» — чаще всего «писатели, журналисты, недоучившиеся студенты, энтузиасты-дилетанты, не нашедшие себя в своей собственной специальности». Причинами привлекательности «арийского мифа» Шнирельман видит символическую (образ русского Севера в самосознании), опасения за территориальную целостность страны (обоснование, что русские жили тут тысячелетиями) и возможность «обнаружить внешнего врага, на плечи которого можно переложить всю ответственность за беды современной России».

Член Совета при Минюсте РФ по изучению информационных материалов религиозного содержания на предмет выявления в них признаков экстремизма, кандидат исторических наук Н. Г. Щербаков отмечает, что в современной России объект ненависти, «чёрные», перестали быть только этническими иностранцами. На первое место выходят собственные «чёрные»: «чурки», «азеры», «даги» и так далее. Внедрению в общественное сознание расистских представлений способствуют также публикации популяризатора расовой теории («расологии») Владимира Авдеева. Данный автор, по мнению учёных, под видом научных работ продвигает псевдонаучные теории, а в качестве источников своих идей использует труды идеологов германского нацизма. Высказываемые Авдеевым идеи, по мнению историка А. Г. Козинцева, формируют и закрепляют в сознании читателей «самые чудовищные стереотипы применительно к иным расам и этносам».

На развитие расистских и неонацистских идей также влияют искажённые сведения об идеологии нацистской Германии. В среде националистов распространены взгляды, будто нацисты считали славян, и в частности русских, равными в расовом отношении с немцами и приветствовали совместную борьбу за «чистоту арийской крови». Однако на самом деле расовые теоретики много раз подчеркивали расовую «неполноценность» славян как смеси народов.

1990-е и 2000-е годы 

Ещё в начале 1996 года Комитет ООН по ликвидации расовой дискриминации отмечал рост активности расистских организаций, усиление расистских настроений у населения и симптомы расовой дискриминации в России.

В 2003 году правозащитная организация «Amnesty International» выпустила доклад под названием «Документы! Дискриминация по расовому признаку в Российской Федерации», в котором подробно рассматриваются различные аспекты расизма и дискриминации в России.

В докладе этой же организации от 3 мая 2006 года «Russian Federation: Violent racism out of control» утверждается, что в России происходят регулярные расистские нападения на иностранцев и представителей этнических меньшинств. Такие нападения неоднократно приводили к убийствам на расовой почве. Такие нападения имеют место в течение многих лет.

В том же году Amnesty International сообщила, что расизм в России «вышел из-под контроля», а в 2008 году подсчитала количество неонацистов на уровне около 85000.

16 мая 2006 года в Страсбурге был опубликован третий периодический доклад по Российской Федерации Европейской комиссии по борьбе с расизмом и нетерпимостью. В нём отмечены позитивные сдвиги в рассматриваемой области, но подчеркивается необходимость «принятия срочных мер для решения этой проблемы», поскольку «увеличилось число актов антисемитизма, как и проявлений расизма и нетерпимости в целом. Возросло порождаемое расизмом насилие и использование ксенофобских высказываний в политике». Авторы доклада отмечают, что рекомендации, содержавшиеся в предыдущем докладе ЕКРН от ноября 2001 года, «либо не были реализованы, либо были выполнены частично».

С 12 по 17 июня 2006 года Москву и Санкт-Петербург посетил специальный докладчик ООН по вопросу о современных формах расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости Дуду Дьен. Он сделал вывод о том, что хотя в Российской Федерации отсутствует государственная политика расизма, российское общество сталкивается с тревожной тенденцией усиления расизма и ксенофобии.

По мнению Дьена, наиболее яркими проявлениями этой тенденции являются:
 возросшее число мотивированных расизмом преступлений и нападений, в том числе со стороны неонацистских групп, особенно в отношении людей «неславянской внешности», выходцев из Закавказья, из Африки, Азии и арабского мира, реже — с Северного Кавказа;
 растущий уровень насилия, которым сопровождаются некоторые из этих нападений, приводят в некоторых случаях к смерти жертв;
 распространение этого насилия на правозащитников, представителей интеллигенции и студентов, ведущих борьбу против расизма;
 обстановка относительной безнаказанности, которую проявляют к лицам, виновным в совершении таких актов, представители правоохранительных органов, несмотря на существенный рост в последние месяцы числа случаев уголовного преследования и осуждения за акты, в том числе имеющие расовую ненависть и вражду в качестве побудительного фактора;
 существование и возрастающее влияние политических партий с расистскими и ксенофобными платформами;
 фактическое совпадение социальной, экономической и политической маргинализации с местами проживания в Российской Федерации этнических меньшинств и других дискриминируемых групп.

Доклад Дьена был поддержан делегацией Грузии, но подвергся критике со стороны представителя РФ при офисе ООН в Женеве В. Лощинина; Дьен назвал реакцию российской делегации тревожной, а группа российских и международных неправительственных организаций — несправедливой и неверной по сути.

По мнению В. А. Тишкова, в начале 2000-х годов в целом уровень межрасовой и межэтнической терпимости в России оставался достаточно высоким, о чём свидетельствует большая доля смешанных браков, отсутствие пространственной сегрегации в местах жительства, интенсивная личностная и трудовая коммуникация, адекватное отражение сложного национального состава населения государства в федеральных представительных органах власти

По данным центра «Сова», в 2010 году увеличилось число обвинительных приговоров за преступления на почве ненависти, а количество нападений на почве расизма сократилось. По мнению представителя центра «Сова» Натальи Юдиной, приговоры к длительным срокам заключения определённо возымели действие.

В июле 2011 года директор центра «Сова» Александр Верховский заявил, что в России в 2011 году было отмечено снижение расистского насилия. По его мнению, это связано с тем, что наиболее опасные радикалы были осуждены к лишению свободы. По данным центра «Сова», в первой половине 2011 года было осуждено 116 человек, совершивших насильственные преступления на почве национальной ненависти.

Группа африканских студентов в Москве считает, что темнокожие гости и жители столицы России регулярно сталкиваются с проверками документов полицией; недружелюбным поведением и оскорблениями окружающих и нападениями со стороны скинхедов и других расистов. В связи с этим они рекомендуют соблюдать ряд правил передвижения по Москве, среди которых рекомендации избегать ряда районов и предложение совершать поездки по городу в период с 8 до 17 часов, не появляться в местах скопления молодёжи и особо опасаться бритоголовых, в армейских ботинках или камуфляже.

.

.

.

Как и в ряде других культур, в России навыки расистского мышления закреплены в языке, выражаясь в уничижительных терминах или терминах употребляемых в качестве таковых: «Чукчи», «нанайцы», «чурки», «узкоглазые», «хачики» — все, кто подпадает под категорию «нерусских». В 1980—1990-е годы «еврейчата» и «жидки» в качестве главных угроз в массовом сознании были вытеснены «лицами кавказской национальности», они же «чёрные», «черножопые».

Жертвы и преступления на почве расизма 

Жертвами расизма в России становятся выходцы из Африки и Азии, чаще всего это торговцы и студенты с Кавказа, из Средней Азии и Китая. Больше всего расистских нападений было зафиксировано в Москве, Санкт-Петербурге и Воронеже, Владивостоке, Ростове-на-Дону, Чебоксарах, Нижнем Новгороде. В большинстве случаев таковыми были уличные стычки, в меньшинстве — организованные погромы. Наиболее известными погромами являются:
 Нападение на храм Общества сознания Кришны 28 августа 1999 года 
 Нападение на торговые ряды в Ясенево 21 апреля 2001 года
 Нападение на вьетнамское общежитие 10 июня 2002 года
 Нападение на торговые ряды в Царицыно 30 октября 2002 года (3 погибших — граждане Таджикистана, Азербайджана, Индии, 30 пострадавших)
 Нападение на армян в Красноармейске 7 июля 2002 года
 Нападение на армянские магазины и рестораны в Славянске-на-Кубани 14-15 сентября 2002 года
 Нападение на китайцев во Владивостоке 16 апреля 2004 года
 Нападение на цыганский табор в Волжском 16 апреля 2006 года (2 погибших — цыганские мужчина и женщина, 2 пострадавших — цыганские девочка и бабушка)
Также были нападения на граждан Мали, Армении, Казахстана, Азербайджана, Кот-д’Ивуара, Сенегала, Узбекистана, Таджикистана, Израиля, Индии, Египта, Иордании, Пакистана, Турции, Ирака, Китая, Бурунди, Камеруна, Судана, Кении, Таиланда, Ганы, Сирии, Нигерии, Грузии, КНДР а также и республик Российской Федерации — Чечни, Дагестана, Кабардино-Балкарии, Тывы, Калмыкии. Преступления на почве расизма коснулись и евреев в Орле, Санкт-Петербурге, Биробиджане, Липецке.

Издательства и периодические издания 
Литературу неоязыческого, расистского, антисемитского и антихристианского характера выпускает московское издательство «Русская правда», официально зарегистрированное в 1994 году, учредителем которого является неоязыческий публицист Александр Аратов (неоязыческое имя — Огневед). Издательство ставит целью «издание и распространение литературы по арийско-славяно-русским вопросам». Выпускает, в частности, газету «Русская правда». Издатели «Русской правды» делали рекламу Алексею Добровольскому (Доброславу), одному из основателей русского неоязычества. В 1997 году Валерий Емельянов, один из основателей русского неоязычества, вместе с небольшим числом последователей присоединился к малочисленному РНОД Аратова и стал главным редактором газеты «Русская правда». С 1997 года издательство «Русская правда», представленное Аратовым, составило, совместно с Калужской славянской общиной и другими группами, ядро крупного неоязыческого объединения ССО СРВ. Осенью 2001 году ряд бывших лидеров Народной национальной партии и  совестно с редакцией газета «Русская правда» объединились для создания Национально-державной партии России. Историк В. А. Шнирельман характеризует издательство и газету «Русская правда» как антисемитские.

Расистскую литературу выпускает издательство «Белые альвы». В Санкт-Петербурге книги издательства «Белые альвы» распространяла газета «За русское дело». Петербургские правозащитники Руслан Линьков и Юрий Вдовин неоднократно обращались к властям с требованием провести проверку по фактам выпуска издательством «Белые альвы» «всевозможной нацистской литературы».

В 1999 году Владимир Авдеев (создатель учения «расологии» о превосходстве нордической расы) основал серию книг «Библиотека расовой мысли» издательства «Белые альвы», под грифом которой публиковал сочинения российских расовых теоретиков и классиков западной расовой теории, в частности, переиздал известное расистское сочинение начала XX века книгу Людвига Вольтмана «Политическая антропология», а также произведения Ханса Гюнтера, пропагандиста расовой антропологии в период нацизма.

Основатель группы «ДК» Сергей Жариков писал о безусловно языческом характере рок-культуры, поддерживал национальную идею и мессианизм. Со ссылкой на работы академика Б. А. Рыбакова он утверждал, что языческая идеология наиболее пригодна для борьбы за независимость Русской земли. Жариков стал издателем неонацистского журнала «Атака», уделяющего большое внимание неоязыческим идеям.

В разные годы издавалась фашистская газета «Русский реванш», неонацистская газета «Земщина», расистский журнал «Наследие предков».

Распространение расовых идей осуществляет издательство «Книжный мир».

Судебные процессы 
В 2008 году Грузия подала иск в Международный суд ООН в Гааге против России, обвиняя её в дискриминации грузин по этническому признаку в Абхазии и Южной Осетии, нарушении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации и требуя вывести российские войска с этих территорий. 1 апреля 2011 года суд постановил, что рассмотрение иска не входит в его компетенцию, на чём настаивала российская сторона. Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией частями Грузии, что отрицается Россией, признавшей независимость этих республик.

В апреле 2011 года Орджоникидзевский районный суд города Екатеринбурга по представлению прокурора Орджоникидзевского района города Екатеринбурга признал экстремистскими материалы книги Владимира Авдеева «Расология. Наука о наследственных качествах людей». В определении прокуратуры книга характеризуется следующим образом: «Цель расологии Авдеев видит в том, чтобы распознать и нейтрализовать „чужеродные влияния“ на свою расу, отстаивает идею о вреде расового смешения. При этом в книге восхваляется „белая раса“, в то время как иные расы подвергаются уничижительной критике. Автором предпринята попытка доказать их неполноценность, врождённую порочность и даже животность. Суд установил, что содержание исследуемой книги направлено на возбуждение расовой ненависти в отношении отдельных этнических и социальных групп».

4 июня 2011 года городской суд Санкт-Петербурга приговорил лидера банды скинхедов «Mad Crowd» Алексея Воеводина и ещё одного участника — Артема Прохоренко к пожизненным срокам заключения. Остальные 10 подсудимых получили сроки от 2 до 18 лет. В общей сложности следствие инкриминировало 14 подсудимым около 20 эпизодов преступлений: бандитизм, убийства и нападения на выходцев из Азии, Африки и с Закавказья, незаконный оборот огнестрельного оружия. Согласно определению Генеральной прокуратуры РФ, «руководителями банды были разработаны собственные взгляды и ценностные ориентиры, основанные на национальной и расовой вражде по отношению к выходцам из районов Закавказья, Азии, Африки».

В январе 2014 года Следственный комитет РФ сообщил о задержании в Свердловской области находившегося в розыске с 2008 года 25-летнего члена банды скинхедов «Фольксштурм». Банда действовала в Екатеринбурге в 2006—2008 годах. Названа в честь отрядов народного ополчения Третьего рейха, которые были созданы в последние месяцы Второй мировой войны для отражения натиска союзников на его территорию. Доказано, что члены группировки совершили три убийства и восемь покушений на убийства лиц «неславянской внешности»; избили 20 мигрантов. Свои действия скинхеды документировали, снимая их на видео и размещая в интернете. Ранее, в 2011 году, приговор был вынесен девятерым членам этой банды, а в 2013 году одним из двоих осуждённых скинхедов стал Александр Соловьёв — один из лидеров банды.

14 февраля 2015 года на станции Силикатная в Москве (Курское направление МЖД) бандой был жестоко избит 37-летний гражданин Украины Роман Музиченко. 26 февраля от полученных травм он скончался в больнице. Следствием установлено, что в избиении принимали участие 21 человек в возрасте от 15 до 20 лет; эта же банда в тот же день на станции Чехов избила ещё одного мужчину «неславянской внешности».

Противодействие

Государство 
Правительство Российской Федерации периодически отчитывается перед ООН о выполнении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Очередной доклад рассматривался в ООН, в частности, в 2003 году. Правительство России утверждало, что в целом данная конвенция в России соблюдается. В частности, все формы дискриминации запрещены Конституцией и текущим законодательством, основным механизмом борьбы с дискриминацией является уголовное право, государство принимает достаточные меры для защиты уязвимых групп, в первую очередь коренных народов. Комитет по ликвидации расовой дискриминации сделал ряд критических замечаний к правительственному докладу.

В практическом отношении, как отмечает Н. Г. Щербаков, к представителям экстремистских националистических организаций в 1990-е годы судебными органами в лучшем случае назначалось уголовное наказание за хулиганство. Более того, региональные власти использовали активистов РНЕ в качестве «народных дружинников», поощряли проведение националистических мероприятий РНЕ. Долгое время власти не усматривали в действиях РНЕ националистической подоплёки. Факты заигрывания властей с националистическими организациями имели место и в 2000-е годы. По информации газеты «Известия», в 2006 году представители ДПНИ, ныне признанного экстремистской организацией, проводили рейды в составе Московской народной дружины, созданной по инициативе правительства Москвы. С дружиной ДПНИ сотрудничали больше 20 районов города.

27 января 2006 года правящая партия «Единая Россия» приняла Антифашистский пакт и предложила его подписать другим партиям.

Гражданское общество 
В России получили распространение различные формы борьбы против расизма со стороны гражданского общества. Существуют многочисленные правозащитные организации, которые отслеживают ситуацию в этой сфере, проводят научные исследования и выдвигают правовые инициативы по противодействию расизму.

Например, Московское бюро по правам человека выпускает регулярный доклад по данной тематике. Общественные организации проводят митинги, марши и другие массовые мероприятия, направленные против расизма.

С 2004 года в Санкт-Петербурге проходил ежегодный «Марш против ненависти», посвящённый памяти Николая Гиренко и приуроченный ко дню его рождения 31 октября. Была организована общественная кампания «Я не хочу ненавидеть!», направленная на преодоление расизма, национальной дискриминации и ксенофобии. Материалы собирали 70 неправительственных организаций и 47 редакций средств массовой информации России.

21 марта 2005 года, в Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации, в Петрозаводске прошла акция под лозунгом «Долой расизм!» 16 октября 2005 года, после убийства А. Уртадо, в Воронеже прошёл марш против расизма, организованный Молодёжным правозащитным движением, а 9 ноября того же года марш против расизма и ксенофобии был проведен карельским отделением Молодёжной правозащитной группы.

17 марта 2008 года президент Российского футбольного союза Виталий Мутко призвал клубы и болельщиков совместно бороться с проявлениями насилия и расизма во время футбольных матчей.

См. также 
 Русский фашизм
 Неонацизм в России
 Национализм в России
 Права человека в России
 «Россия для русских»
 Разжигание межнациональной розни

Примечания

Литература 

 
 
 Новицкий И. Я. Управление этнополитикой Северного Кавказа. — Краснодар, 2011. — 270 с. — ISBN 978-5-94945-030-7

Ссылки